F3 Masters — это соревнование для автомобилей класса Формула-3, проводимое на одной из европейских трасс в середине июня.

18 раз соревнование приняла голландская трасса Зандвоорт и дважды — бельгийский Зольдер.

История соревнования 
Соревнование было задумано перед сезоном 1991 года как неофициальное первенство Европы среди пилотов различных национальных первенств Формулы-3, придя на смену еврокубку для машин этой категории. Masters был удачно расположен в календаре и в нём, в своё время, участвовали многие будущие звёзды автоспорта: такие пилоты как Рубенс Баррикелло, Дэвид Култхард, Кристоф Бушю, Педро Лами, Жиль де Ферран и Элио Кастроневес в своё время выходили на старт этого, со временем, сверхпрестижного соревнования.

Masters несколько раз мог прекратить своё существование:
 сначала когда FIA возродила в 1999 году свой еврокубок, придав этот статус гонке в По;
 затем в 2003 году гонка могла стать рядовым этап новой евросерии для машин этого класса;
 затем, когда после сезона 2005 года в Европе была запрещена табачная реклама, соревнованию срочно пришлось искать замену своим многолетним партнёрам из Philip Morris;
 наконец в 2007-08 годах гонка не могла проводиться в Зандвоорте из-за тяжбы с местными властями по поводу уровня шума.

Статистические лидеры прошедших соревнований

Ссылки 
 Formel 3 Guide
 Профиль на сайте журнала Speedsport